Missa - ritual da Igreja Católica
Missa (música) - gênero musical baseado na liturgia católica
MISSA -  EP da banda japonesa "Dir en grey"

Desambiguação